Александр Стюарт (; 16 октября 1430 — 16 октября 1430) — сын короля Шотландии Якова I, герцог Ротсей.

Биография 
Александр Стюарт был пятым ребёнком и старшим сыном короля Шотландии Якова I и его жены Джоан Бофорт. Он родился 16 октября 1430 года вместе с братом-близнецом, получившим имя Джеймс. Александр появился на свет первым, а потому сразу получил статус наследника престола и титул герцога Ротсей. Однако в тот же день он скончался. Его младший брат позже стал королём Шотландии под именем Якова II.

Предки 

</center>

Примечания 

Стюарты
Герцоги Ротсей
Графы Каррик
Лорды Островов
Бароны Ренфру
Принцы и великие стюарды Шотландии